Oona est un prénom féminin pouvant désigner:

Prénom
Oona Chaplin (née en 1983), actrice espagnole et britannique
, chanteuse et compositrice américaine
 (née en 1972), chanteuse et compositrice américaine
, mannequin et modèle américaine
Oona King (née en 1967), femme politique travailliste britannique
Oona Laurence (née en 2002), actrice américaine
 (née en 1987), actrice finlandais
Oona O'Neill (1925-1991), auteur dramatique et prix Nobel américaine
 (née en 1989), athlète finlandaise en lancer du javelot

Voir aussi
Oona, personnes de Disney

Homonymie de prénom